Соревнования по бобслею на зимних Олимпийских играх 1994 года среди мужских двухместных экипажей прошли 19 и 20 февраля на Олимпийской санно-бобслейной трассе Лиллехаммера.

Победу одержали швейцарцы Густав Ведер и Донат Аклин, им 0,05 секунды уступили соотечественники Рето Гётши и Гуидо Аклин, приехавшие вторыми. Третье место заняли итальянцы Гюнтер Хубер, Стефано Тиччи.

Медалисты

Соревнование 
Заезды состоялись 19 и 20 февраля 1994 года.

Ссылки 
 Результаты программы мужских двоек 

Бобслей на зимних Олимпийских играх 1994